Oliulas (nom occità) (en francès Ollioules) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 12.336 habitants.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Charles Coste, ciclista.
 Jean Dotto, ciclista bretó, hi va morir.
 Christophe Castaner, dirigent de République En Marche!
 Jean-Pierre Brun, arqueòleg.

Referències 

Municipis del Var